Les 4400 : Série télévisée de 2004.
 4400 : Série télévisée de 2021, « reboot » de celle de 2004.